ro

Patronyme 

 
 Ida Rolf
 Tom Rolf

Pseudonyme 
 Rolf Günther Friedrichs

Prénom 
 Variante allemande de 
 Viktor & Rolf

Paronymes 
 Kirsten Rolffes
 Simon Rolfes
 Wolfgang Rolff

Autre 
 Rolf (bande dessinée)
Prénom allemand
Prénom masculin